Барнс може да се отнася за:

 Джайлс Барнс, (р. 1988), английски футболист
 Джон Барнс (р. 1963), английски футболист
 Джулиан Барнс (р. 1946), английски писател
 Стивън Барнс (р. 1952), американски писател